Flüssigsalz steht für:
 Ionische Flüssigkeit, Salze, die bei Temperaturen unter 100 °C flüssig sind
 Salzschmelze, über seinen Schmelzpunkt hinaus erhitztes Salz
 Auftausalz beim Einsatz in gelöster Form („Sprühsalz“)

Siehe auch:
 Flüssigsalzreaktor